La Route nationale 121 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 121 en France
 Route nationale 121 en Italie

Voir aussi